Langhans může být:

 Palác Langhans – budova v Praze ve Vodičkově ulici (1882 ji koupil Jan Nepomuk Langhans)

příjmení osoby
 Anton Langhans (1843-1891) – německo-český římskokatolický kněz a spisovatel
 Carl Gotthard Langhans (1732–1808) – německý architekt
 Carl Ferdinand Langhans (1782–1869) – německý architekt, syn Carla Gottharda Langhanse
 Jan Nepomuk Langhans (1851–1928) – český portrétní fotograf

Rozcestníky - příjmení